La vache marine peut désigner :
 le lamantin, un mammifère marin de l'ordre des Siréniens
 le dugong, un mammifère marin de l'ordre des siréniens
 le morse, un mammifère marin, seul représentant de la famille des odobénidés
 la Marine landaise, une race bovine élevée pour l'entretien du milieu et pour sa viande.